Михал Гандзуш (; ) — словацкий хоккеист, центральный нападающий. Воспитанник клуба «Банска-Бистрица», обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс» в 2013 году, чемпион мира 2002 года.

Карьера

Клубная 
Михал Гандзуш родился в чехословацком городе Банска-Быстрица, где и началась его хоккейная карьера. После двух сезонов в одноименном хоккейном клубе и ХК «Попрад» Гандзуш отправился на драфт НХЛ. Он был выбран командой «Сент-Луис Блюз» под 101-м номером. В составе «блюзменов» Гандзуш провёл два с половиной года, после чего был обменян в «Финикс Койотс», а оттуда — в «Филадельфию Флайерз», одну из сильнейших команд Восточной конференции.

5 декабря 2002 года Гандзуш принес «лётчикам» победу над «Вашингтон Кэпиталз», реализовав буллит в дополнительное время матча. Благодаря этому словак вошёл в историю НХЛ — он стал всего лишь вторым хоккеистом за все время существования лиги, которому удалось забить со штрафного броска в овертайме. В регулярном чемпионате 2003/04 Гандзуш стал вторым бомбардиром «Флайерз» c 58 очками (20+38); в плей-офф этого сезона клуб Гандзуша добрался до финала конференции, проиграв там будущему обладателю Кубка Стэнли — «Тампа Бэй Лайтнинг».

Во время локаута Гандзуш вернулся на родину и выступал за «Зволен». С новой командой он выиграл Континентальный Кубок, причём в финале победу «Зволену» принесли два гола Гандзуша, на которые соперник словаков — московское «Динамо» — ответил лишь одним.

С возобновлением игр в НХЛ Гандзуш вернулся в «Филадельфию», но, как оказалось, ненадолго: летом 2006 г. он стал игроком «Чикаго Блэкхокс». Через год Гандзуш сменил «Чикаго» на «Лос-Анджелес Кингз», подписавший с форвардом четырёхлетний контракт. По истечении срока контракта с «королями» Михал перешёл в «Сан-Хосе Шаркс». В 2013 году был обменян в «Чикаго Блэкхокс», с которым выиграл Кубок Стэнли.

В сборной 
Гандзуш защищал цвета сборной Словакии на двух Олимпиадах (2002, 2010) и шести чемпионатах мира (2000, 2002, 2005, 2009, 2011, 2012). На мировом первенстве в Санкт-Петербурге (2000 г.) он вместе с партнерами по сборной завоевал серебряные медали, а в Швеции, в 2002 году, стал победителем турнира. В 2012 году Гандзуш вновь получил серебро мирового чемпионата по хоккею.

Достижения 
 Чемпион мира: 2002
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2000, 2012
 Обладатель Континентального Кубка: 2005
 Обладатель Кубка Стэнли: 2013
 Чемпион Словакии: 2017
 Серебряный призёр Словацкой экстралиги: 2005, 2015, 2016

Статистика

Клубная карьера 

                                                 --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
    Season   Team                         Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1994-95  Banská Bystrica              SVK-2  22   15   14  29    10
    1995-96  Banská Bystrica              SVK    19    3    1   4     8
    1996-97  HC Poprad                    SVK    44   15   18   33   24
    1997-98  Worcester Ice Cats           AHL    69   27   36   63   54  11   2   6   8  10
    1998-99  St. Louis Blues              NHL    66    4   12   16   30  11   0   2   2   8
    1999-00  St. Louis Blues              NHL    81   25   28   53   44   7   0   3   3   6
    2000-01  St. Louis Blues              NHL    36   10   14   24   12
    2000-01  Phoenix Coyotes              NHL    10    4    4    8   21  --  --  --  --  --
    2001-02  Phoenix Coyotes              NHL    79   15   30   45   34   5   0   0   0   2
    2002-03  Philadelphia Flyers          NHL    82   23   21   44   46  13   2   6   8   6
    2003-04  Philadelphia Flyers          NHL    82   20   38   58   82  18   5   5  10  10
    2004-05  HKM Zvolen                   SVK    33   14   24   38   34  17   5  10  15   6
    2005-06  Philadelphia Flyers          NHL    73   11   33   44   38   6   0   2   2   2 
    2006-07  Chicago Blackhawks           NHL     8    3    5    8    6  --  --  --  --  --
    2007-08  Los Angeles Kings            NHL    82    7   14   21   45  --  --  --  --  --
    2008-09  Los Angeles Kings            NHL    82   18   24   42   32  --  --  --  --  --
    2009–10  Los Angeles Kings	          NHL    81   20   22   42   38   6   3   2   5   4
    2010–11  Los Angeles Kings	          NHL    82   12   18   30   20   6   1   1   2   0
    2011-12  San Jose Sharks              NHL    67    7   17   24   18   2   0   0   0   0
    2012-13  San Jose Sharks              NHL    28    1    1    2   12  --  --  --  --  --
    2012-13  Chicago Blackhawks           NHL    11    1    5    6    4  23   3   8  11   6
    2013-14  Chicago Blackhawks           NHL    59    4   12   16   16  19   2   1   3   8
    2014-15  Banská Bystrica              SVK    22    7   11   18   16  18   3   9  12   2
    2015-16  Banská Bystrica              SVK    40   12   16   28   36  15   1   6   7  12
    2016-17  Banská Bystrica              SVK    10    1    5    6   27  15   4   6  10   4
    ---------------------------------------------------------------------------------------
              NHL всего                        1009  185  298  483  498 116  16  30  46  52
              SVK всего                         183   61   85  146  167  65  13  31  44  24

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Профиль на TSN.ca 

Хоккеисты Словакии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»